Tipper peut faire référence à : 

 Dominique Tipper (née en 1985), actrice, auteur-compositeur-interprète et danseuse britannique.
 Frank Tipper (1909-1963), animateur américain.
 Tipper Gore (1948-), photographe américaine et ancienne épouse d'Al Gore.
 Jacob Tipper (1991-), coureur cycliste britannique.